Fäbodsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fäbodsjön, sjö i Alingsås kommun,  (8,37 ha)
Fäbodsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Fäbodsjön (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun och Säters kommun,  (8 ha)
Fäbodsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Fäbodsjön (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (22,3 ha)
Fäbodsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (31,4 ha)
Fäbodsjön (Ovansjö socken, Gästrikland, 672210-153359), sjö i Sandvikens kommun,  (31,2 ha)
Fäbodsjön (Ovansjö socken, Gästrikland, 672536-153666), sjö i Sandvikens kommun,  (45,4 ha)
Fäbodsjön (Ovansjö socken, Gästrikland, 673072-153619), sjö i Sandvikens kommun,  (2 ha)
Fäbodsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (19 ha)
Gammel-Fäbodsjön, sjö i Gävle kommun,  (10,6 ha)
Fäbodsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (10 ha)
Fäbodsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (15,5 ha)
Fäbodsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,7 ha)
Fäbodsjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,4 ha)
Fäbodsjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,2 ha)
Fäbodsjön (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (7,48 ha)
Fäbodsjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (12,7 ha)
Fäbodsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (17,9 ha)
Fäbodsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (52,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn